Toto je seznam obcí v departementu Bas-Rhin ve Francii, jichž je celkem 527:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Bas-Rhin